Émile Bourgeois (componist), Frans componist
Émile Bourgeois (historicus), Frans historicus